Die Bezeichnung Judo steht für

 Judo, eine japanische Kampfsportart,
 Judo (Zeitschrift), Mitteilungsblatt des Deutschen Judo-Verbandes von 1961 bis 1991
 JUDO, juristische Dokumentanalyse, BMFT-Projekt der Universitäten Regensburg und Saarbrücken (1977–82)
 Judo, Markenname des Insektizids Spiromesifen